Skyttetrofén i Sveriges högsta division i ishockey delas ut till den spelare som uppnår högsta sammanlagda poäng i skytteligan, mål och målgivande pass. Priset har delats ut sedan säsongen 1956/1957. Skyttetrofén har sponstrats av flera olika företag och organisationer under åren.

Skyttetrofén genom åren

Mottagare
Dessa har mottagit trofén:

Referenser

Svenska ishockeyförbundet

Priser och utmärkelser instiftade 1957
Svenska Hockeyligan
Svenska ishockeypriser